Ein Überzug ist
 eine aufgebrachte Oberflächenschicht auf einen Werkstoff, siehe Beschichtung
 die Ummantelung einer Arzneiform, siehe Coating (Pharmazie)
 eine textile Hülle für Möbel, siehe Husse
 eine sportliche Übung, siehe Überzug (Kraftsport)
 eine Vorrichtung, um Schiffe über einen Deich zu ziehen, siehe Schiffsüberzug
 ein raumüberspannender Träger, an dem eine Deckenlast hängt, siehe Überzug (Bauwesen)

Siehe auch
 Überziehung, Überziehen, Überzieher
 Bezug
 Trempieren